Zodíaco (signos zodiacais)
Signo linguístico